In the Beginning è una citazione biblica, essendo l'incipit del primo libro, la Genesi, nella tradizionale traduzione inglese King James della bibbia. Tradizionalmente è tradotta in italiano con la locuzione "in principio".

È stata ampiamente usata in numerosi ambiti:

Letteratura 
In principio (In the Beginning) – romanzo di Chaim Potok del 1975 
In principio (In the Beginning) – saggio di Isaac Asimov del 1981 
La metà di niente (In the Beginning) – romanzo di Catherine Dunne del 1997

Musica  
In the Beginning – album live di The Animals del 1965
In the Beginning – una edizione dell'album From Genesis to Revelation dei Genesis, del 1969
In the Beginning – singolo di The Moody Blues del 1969, dall'album On the Threshold of a Dream
In the Beginning – album di The Moody Blues del 1971
In the Beginning – album dei Nuova Idea del 1971
In the Beginning – album di Isaac Hayes del 1972
In the Beginning – album di Roy Buchanan del 1974
In the Beginning – album dei Journey del 1980
In the Beginning... – album dei Malice del 1985
In the Beginning – album di Rick Wakeman del 1990
In the Beginning – album live postumo di Stevie Ray Vaughan del 1992
In the Beginning – album di The Slits del 1997
In the Beginning – album degli Angel del 1999
In the Beginning – album dei Nile del 2000

Televisione 
In the Beginning - In principio era – miniserie televisiva del 2000 diretta da Kevin Connor